Takisoq bezeichnet:
 Takisoq (Insel, Ammassalik), Insel im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Takisoq (Insel, Kitsissut Avannarliit, nordwestlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Kitsissut Avannarliit, südöstlich), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Kitsissut Kujalliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Pamialluk), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Qoornoq), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Salliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Uummannartuut Avannarliit), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Takisoq (Insel, Narsaq), Insel im Distrikt Narsaq, Grönland
 Takisoq (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Takisoq (Insel, Imartuneq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Takisoq (Insel, Iterlak), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Takisoq (Insel, bei Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Takisoq (Insel, Qarsaartalik), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Takisoq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Takisoq (Insel, Upernavik), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland